David H. Levy, född 22 maj 1948 i Montréal, är en kanadensisk astronom. Han är mest känd för att ha upptäckt kometen Shoemaker-Levy 9 som i juli 1994 kraschade in i Jupiter. Han var den förste att upptäcka en trojansk asteroid till planeten Mars år 1990, med namnet: 5261 Eureka.

Minor Planet Center listar honom som upptäckare av 61 asteroider.

Asteroiden 3673 Levy är uppkallad efter honom.

Levy är sedan 23 mars 1997 gift med Wendee Wallach.

Asteroider upptäckta av David H. Levy

Se även
:Kategori:Astronomiska upptäckter av DH Levy

Referenser 

Kanadensiska astronomer
Alumner från Queen's University
Födda 1948
Män
Levande personer
Astronomer under 1900-talet
Astronomer under 2000-talet